

Дискография Fifth Angel 

Дискография группы Fifth Angel насчитывает два полноформатных альбома и один сингл. Кроме того были выпущены несколько промозаписей, а также песни группы вошли на некоторое количество сборников.

Демозаписи 
 Демо (Выпущено на собственные средства музыкантов, )
 Fifth Angel (4:04)
 Wings of Destiny (4:39)
 In the Fallout (3:55)
 Fade to Flames (4:04)

Демозапись была сделана в  году, для рассмотрения на Shrapnel Records была отправлена в 1985 году.

Студийные альбомы

Fifth Angel () 

*− песня «Under Pressure» фигурирует ещё на демозаписи 1984 года и была записана одной из первых, однако так и не была выпущена на оригинальном альбоме 1986 года. Вот что Джэймс Бёрд сказал по этому поводу:

Альбом продержался в  году 13 недель в чарте Billboard 200 и достиг 117 места 11 июня 1988 года.

Time Will Tell () 

Было снято видео на песню «Time Will Tell» для рекламы альбома. Песня «Broken Dreams» была выбрана для записи второго видео и должна была стать вторым синглом группы, но этому так и не суждено было случиться. Песня «Midnight Love» стала музыкальной темой для ночных телешоу Говарда Стерна ().

Промозаписи и сборники 
 Fifth Angel (Промокассета, CBS/Epic Records, 1988)
 Time Will Tell (Промокассета, CBS/Epic Records, 1989)
 Interchords Words and Music

Interchords Words and Music - промопластинка, включающая записи и интервью таких групп из Сиэтла, как Sanctuary и Fifth Angel. Каждой группе отведена одна сторона. Интервью с группой Fifth Angel было записано при участии Теда Пайлота, Джона Мэкоу и Джо Энтони () с радиостанции KISS FM в Сиэтле.
 Fifth Angel 7" Flexidisc

Fifth Angel 7" Flexidisc - первый и единственный сингл группы, выпущенный после того как Fifth Angel подписали контракт с Epic Records. Сингл распространялся вместе со сто семьдесят шестым выпуском журнала Kerrang!, вышедшим 27 февраля 1988 года. Всего было распространено около 50 000 копий сингла.
 Megahurtz

Сборник песен.
 Epic Associated Hard Rock Sampler

Сборник песен.

Примечания 

Fifth Angel